Leurink ist der Familienname folgender Personen:

 Aleida Leurink (1682–1755), deutsche Autorin und Pfarrersfrau
 Laurien Leurink (* 1994), niederländische Hockeyspielerin